Szepanski ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Szepanski (* 1957), deutscher Labelbetreiber, Musiker und Schriftsteller
 Dag Szepanski (* 1943), schwedischer Fußballspieler
 Gerd Szepanski (1947–2012), deutscher Sportreporter
 Ralph Szepanski (* 1967), deutscher Nachrichtensprecher und Fernsehredakteur
 Ronald Szepanski (* 1966), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Szepansky
 Szczepański
 Schipanski